Сюндюково — название нескольких населённых пунктов:
 Сюндюково — село в Тетюшском районе Республики Татарстан.
 Сюндюково — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии.